Тома Георгиев Баялцалиев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Баялцалиев е роден в град Гевгели в 1870 година. Син е на Георги Баялцалиев и брат на Иван Баялцалиев. Завършва прогимназия и се занимава с търговия в родния си град и Солун. Влиза във ВМОРО на 14 юли 1895 година при основаването на гевгелийския революционен комитет от Гоце Делчев, в който влизат учителят Никола Бояджиев, търговците хаджи Нако Николов Матков, Мирче Димитров (родом от Прилеп) и Андон Динков Илиев Дойранлията, Гоце Чанов и Илия Докторов. Става член и председател на околийския комитет. На няколко пъти е арестуван от властите и лежи в затворите в Гевгели, Солун и Цариград.

Гръцки терористи правят неуспешни опити да го убият в 1905 година и на 24 февруари 1907 година в Солун. В 1912 година финансира заедно с Димитър Мирасчиев издаването в Солун на вестника на Сребрен Поппетров „Истина“.

Умира в 1947 година в София, България.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Гевгели
Починали в София
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Български имигранти от Македония в София